Die II. Division 1954/55 war die sechste Spielzeit der II. Division, die zwischen 1949 und 1963 in Teilen Deutschlands die zweithöchste Spielklasse im Fußball bildete. In der Saison 1954/55 gab es in West-, Südwest- und Süddeutschland je eine eingleisige II. Division. In Norddeutschland und West-Berlin wurde die II. Division nicht eingeführt. Hier war die Amateurliga die zweithöchste Spielklasse.

West 
Der Wuppertaler SV und Hamborn 07 stiegen in die Oberliga West auf. Aus der Oberliga stiegen der VfL Bochum und der Meidericher SV ab. Die Sportfreunde Katernberg mussten in die Landesliga absteigen und wurden durch den VfB 03 Bielefeld, Eintracht Gelsenkirchen und Marathon Remscheid ersetzt. Die II. Division West spielte in der Saison 1955/56 mit 16 Mannschaften.

Aufstiegsrunde West 
An der Aufstiegsrunde sollten die Landesmeister der drei westdeutschen Verbände teilnehmen. Nachdem sowohl der Mittelrheinmeister SV Bergisch Gladbach 09 als auch der Vizemeister Stolberger SV verzichteten wurde ein Entscheidungsspiel zwischen den Vizemeistern des Niederrheins und Westfalens angesetzt. Dabei setzte sich der VfB 03 Bielefeld in Dortmund mit 2:1 gegen den Homberger SV durch.

Südwest 
Die Spvgg Andernach und der FV Engers 07 stiegen in die Oberliga Südwest auf. Aus der Oberliga Südwest stiegen die Sportfreunde Saarbrücken und der FV Speyer ab. Viktoria Hühnerfeld und der SC 07 Bad Neuenahr mussten in die Amateurliga absteigen und wurden durch SV St. Ingbert und den VfL Trier ersetzt.

Aufstiegsrunde Südwest 
An der Aufstiegsrunde nahmen die Meister der drei südwestdeutschen Amateurligen teil.

Süd 
Der TSV 1860 München und Viktoria Aschaffenburg stiegen in die Oberliga Süd auf. Aus der Oberliga stiegen der KSV Hessen Kassel und der FC Bayern München ab. Die SpVgg Weiden und der ASV Durlach mussten in die Amateurliga absteigen und wurden durch den VfB Helmbrechts und den FC Penzberg ersetzt.

Aufstiegsrunde Süd 
Für die Aufstiegsrunde waren die Meister der fünf süddeutschen Amateurligen und der Vizemeister der Bayernliga teilnahmeberechtigt. Der Hessen-Meister SpVgg 05 Bad Homburg verzichtete, dafür rückte Borussia Fulda nach.

Gruppe 1

Gruppe 2

Siehe auch 
 Fußball-Oberliga 1954/55

Literatur 
 

Fußballsaison 1954/55
II. Division